Dziechciary – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.
 Dziechciary – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.
Dziechciary – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.